Superliga 2014-15 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2014-15;
 La Superliga de Eslovaquia 2014-15;
 La Superliga de Grecia 2014-15;
 La Superliga de Kosovo 2014-15;
 La Superliga de Serbia 2014-15;
 La Superliga de Suiza 2014-15;
 La Superliga de Turquía 2014-15.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2014-15;
 La Superliga femenina de España 2014-15.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2014-15.